Francisco Filho peut renvoyer à :

 Francisco Filho (1940-), joueur brésilien de football.
 Francisco Filho (1971-), pratiquant brésilien de karaté.